Blues Bastard – debiutancki album zespołu Johnny Coyote. Płyta zawiera 12 premierowych utworów. Wydano ją nakładem wytwórni SOLITON.  Większość utworów utrzymana jest w szybkim tempie, z domieszką rocka.

Singlem promującym jest utwór Where Is My Cow ?, wydany początkowo w formie EP-ki.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy bluesowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2011